Porto  – struttura atta a fornire ormeggio alle imbarcazioni

Cinema 
Porto  – film del 1935 diretto da Amleto Palermi
Porto  – film del 1935 diretto da Artur Costa de Macedo
Porto  – film del 2016 diretto da Gabe Klinger

Geografia

Brasile 
Porto – comune brasiliano dello Stato del Piauí

Francia 
Porto – paese della Corsica, nel comune di Ota

Italia 
Porto – città antica vicino ad Ostia antica
Porto – quartiere di Bologna
Porto – quartiere di Napoli
Porto – quartiere di Malgrate in provincia di Lecco
Porto – frazione di Maratea in provincia di Potenza
Porto – frazione di Castiglione del Lago in provincia di Perugia 
Porto – frazione di Faule in provincia di Cuneo
Porto – frazione di Legnago in provincia di Verona
Porto – frazione di San Daniele Po in provincia di Cremona
Porto d'Adda – frazione di Cornate d'Adda in provincia di Monza
Porto – località (non frazione) di Galzignano Terme in provincia di Padova

Portogallo 
Porto, anche nota come Oporto – città del Portogallo

Spagna 
Porto – comune spagnolo

Persone 
 Paulo Porto - attore brasiliano

Sport 
Clube Atlético do Porto  – squadra di calcio brasiliana di Caruaru
Futebol Clube do Porto  – squadra di calcio portoghese di Oporto
Futebol Clube do Porto  – squadra di pallacanestro portoghese di Oporto

Altro 
Porto – in filatelia, tariffa da pagare per l'inoltro della corrispondenza
 Porto – famiglia storica veneta
Porto – vino liquoroso portoghese
Porto – capolinea della Metropolitana di Catania